Glomerellaceae är en familj av svampar. Glomerellaceae ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar,  och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Glomerellaceae